Лотарь I (нем. Lothar, фр. Lothaire, лат. Lotharius) — имя ряда европейских правителей:
 Лотарь I (795—855) — император Запада с 817 года, король Баварии в 814—817 годах, король Италии в 818—843 годах, король Срединного королевства в 843—855 годах, из династии Каролингов,
 Лотарь I фон Штаде (ум. 880) — граф, возможный родоначальник династии Удоненов.
 Лотарь I фон Вальбек (ум. 929) — граф Вальбека
 См. также 
 Лотарь Удо I фон Штаде
 Хлотарь I
 Лотарь (король Франции)